Legmeer of Legmeerplassen, veenplas(sen) in Noord-Holland nabij Aalsmeer en Uithoorn, drooggemaakt in 1879
 Legmeer (Amstelveen), bedrijventerrein in Amstelveen
 Legmeer (Uithoorn), wijk in Uithoorn
 Station Legmeerpolder (Lmp), station van de voormalige spoorlijn Bovenkerk-Uithoorn, gesloopt
 Noorder Legmeerpolder (NLP), polder en voormalig waterschap in Amstelveen
 Zuider Legmeerpolder, polder en voormalig waterschap in Uithoorn
 Legmeerdijk, een dijk en weg in Aalsmeer